Живи — сингл гурту Безодня

Живи — село в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства